Oktober (förlag) kan syfta på:

Oktober forlag, norskt bokförlag
Oktoberförlaget, tidigare svenskt bokförlag